Papineau – stacja metra w Montrealu
 Papineau – regionalna gmina hrabstwa w Kanadzie

Miejscowości w USA:
 Papineau – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
Gminy w USA:
 Papineau (ang. Papineau Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois